Een verkeersweg:
 N562 (België)
 N562a (België)
 N562 (Frankrijk)
 N562 (Nederland), zie Provinciale weg 562

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing